The Locked Door – cortometraggio del 1914 diretto da Tefft Johnson
The Locked Door – cortometraggio del 1927 diretto da A.E. Coleby
La porta chiusa (The Locked Door) – film del 1929 diretto da Geo. Fitzmaurice (George Fitzmaurice)

Pagine correlate 
La porta chiusa